Le tournoi de tennis de Toronto est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du 6 au .

Sharon Walsh remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Anliot.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bunny Bruning et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Toronto
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Toronto
Sport au Canada en 1978
Tennis en février 1978